

Personen met als achternaam Posthumus
 Anne Posthumus (1929-2004), een Nederlands componist, militaire kapelmeester, muziekpedagoog en eufoniumspeler
 Conrad Valentin Posthumus (1907-1975), een Nederlands kapitein op de koopvaardij
 Frits Posthumus (19?-), een Nederlands advocaat-generaal
 Gerda Posthumus (1960-), een Nederlandse dichteres
 Gosling Posthumus (1800-1832), een Nederlands schilder
 Hans Posthumus (1947-2016), een Nederlands voetballer
 Ladislaus Posthumus (1440-1457), een hertog van Oostenrijk, alsook koning van Bohemen en koning van Hongarije
 Kees Posthumus (chemicus) (1902-1972), een Nederlands chemicus
 Kees Posthumus (theatermaker) (19?-), een Nederlands theatermaker
 Klaas Posthumus (1902-1990), een Nederlands elektrotechnicus
 Kornelis Posthumus (1902-1972), een Nederlands onderwijskundige
 Minke van der Ploeg-Posthumus (1936-2012), een Nederlands politica
 Nicolaas Wilhelmus Posthumus (1880-1960), een Nederlands econoom
 Rob Posthumus (1949-), een Nederlands politicus
 Siep Posthumus (1910-1987), een Nederlands politicus
 Willemijn Posthumus-van der Goot (1897-1989), een Nederlands econoom, journalist, feminist en vredesactivist

Personen met als achternaam Posthumus Meyes
 Posthumus Meyjes, doorverwijspagina van personen met als familienaam Posthumus Meyjes
 Christiaan Posthumus Meyjes sr. (1858-1922), een Nederlands architect
 Christiaan Posthumus Meyjes jr. (1893-1974), een Nederlands architect
 Guillaume Posthumus Meyjes (1927-2008), een Nederlands theoloog

Fauna

Archosauriërs
 Tanystrosuchus posthumus, een archosauriër, mogelijk een theropode dinosauriër

Insecten
 Digonogastra posthumus, een insect uit de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera) en de familie van de schildwespen (Braconidae)
 Neopromachus posthumus, een insect uit de orde Phasmatodea en de familie Phasmatidae
 Stenobothrus posthumus, een rechtvleugelig insect uit de familie veldsprinkhanen (Acrididae)

Kevers
 Horistonotus posthumus, een keversoort uit de familie kniptorren (Elateridae)
 Notoxus posthumus, een keversoort uit de familie snoerhalskevers (Anthicidae)

Vlinders
 Agrodiaetus posthumus, een vlinder uit de familie van de Lycaenidae
 Epitola posthumus, een vlinder uit de familie van de Lycaenidae

Zie ook
 Commissie-Posthumus, een Nederlandse onderzoekscommissie onder leiding van advocaat-generaal Frits Posthumus
 E.S. Posthumus, een Amerikaanse muziekgroep
 Nota Posthumus, een Nederlandse nota met betrekking tot het onderwijs
 Wet van Posthumus, een wetmatigheid die het beoordelingsgedrag van leraren beschouwt